Гран-при Бельгии 1963 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 9 июня 1963 года на трассе Спа-Франкоршам.

На этом этапе дебютировали сразу три новых автомобиля: BRP с Иннесом Айрлендом за рулём, ATS (Фил Хилл и Джанкарло Багетти) и Scirocco (команда планировала заявить две машины, но успела подготовить к гонке только одну, за руль которой сел американец Тони Сеттембер). Люсьен Бьянки заменил Мориса Трентиньяна в частной команде Рега Парнелла, а Карел-Годен де Бёфор вывел на старт автомобиль бывшей заводской команды Porsche, заявленый за частную команду Écurie Maarsbergen.

В квалификации потерпели неудачу автомобили команды Lotus: Тревор Тэйлор попал в аварию и повредил ногу, а Джим Кларк из-за поломки коробки передач не смог подняться выше восьмого места на старте. Несмотря на это, Кларку удался блестящий старт в гонке, он сумел уже на первом круге вырваться в лидеры и не упускал первого места до самого финиша гонки. Джон Сёртис долгое время шёл на третьем месте, но сошёл из-за поломки топливной системы. Незадолго до финиша Брюс Макларен прорвался с пятого места на второе, что позволило ему стать новым лидером чемпионата впереди набравших равное количество очков Кларка, Хилла и Гинтера.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-32 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии